La competició individual femenina fou una de les cinc proves del programa de tennis als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro de 2016. La prova es va realitzar entre els dies 6 i 13 d'agost de 2016 en el recinte Centro Olímpico de Tenis, situat en el Parque Olímpico da Barra del barri de Barra da Tijuca de la mateixa ciutat, sobre el tipus de superfície DecoTurf. Hi participaren 64 tennistes de 35 països diferents.

La jornada del dia 10 d'agost es va cancel·lar a causa de la pluja, de manera que les jornades de quarts de final i semifinals es van desplaçar a l'endemà eliminant la jornada de descans del dia 12. La tennista portorriquenya Mónica Puig va guanyar la primera medalla d'or olímpica per Puerto Rico de la seva història i també la primera medalla olímpica aconseguida per una dona del seu país. Puig ocupava la 49ena posició del rànquing individual i no tenia cap títol important en el seu palmarès, esdevenint la tennista amb el rànquing més baix que guanyava la medalla d'or.

Calendari

Classificació

Caps de sèrie 

  Serena Williams  (3a ronda)
  Angelique Kerber  (final)
  Garbiñe Muguruza  (3a ronda)
  Agnieszka Radwańska  (1a ronda)
  Venus Williams  (1a ronda)
  Roberta Vinci  (1a ronda)
  Madison Keys  (semifinals, 4a posició)
  Svetlana Kuznetsova  (3a ronda)

  Carla Suárez Navarro  (3a ronda)
  Johanna Konta  (quarts de final)
  Petra Kvitová  (semifinals, medalla de bronze)
  Timea Bacsinszky  (1a ronda)
  Samantha Stosur  (3a ronda)
  Anastassia Pavliutxénkova  (2a ronda)
  Elina Svitolina  (quarts de final)
  Barbora Strýcová  (2a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 Quadre individual femení   
 Quadre individual femení a ITF  
 Quadre individual femení  a Sports-Reference 
 Llista de participants   

Femeni Individual